Александру Атанасиу (; , Бухарест) — румынский политик и . Бывший лидер Социал-демократической партии, является членом СДП с 2001 года. Атанасиу занимал должность премьер-министра на временной основе с 13 до 22 декабря 1999 года, возглавлял Демократическую конвенцию Румынии после отставки кабинета Раду Василе. С 1 января 2007 года, со вступлением Румынии в Европейского союза, Атанасиу стал членом Европейского парламента от СДП (группа Партии европейских социалистов).

Автор ряда научных работ, он является получателем кандидат юридических наук, а также профессором Бухарестского университета (с 1999 года). В 1995 году его книга Legea Asigurărilor Sociale («Закон о социальном обеспечении») получил премию Симеона Бэрнуциу Румынской академии.

Биография 
Родился в Бухаресте. Атанасиу учился в средней школе имени Георгия Лазаря в Бухаресте, а затем окончил юридический факультет Бухарестского университета. Между 1978 и 1982 году он работал в Апелляционном суде Бухареста.

Вступив в созданную Социал-демократическую партию после румынской революции 1989 года, Атанасиу был впервые избран в парламент как депутат в 1992 году, представляя Бухарест, входил в Комитет по труду и социальной защиты.

Министр труда в кабинетах Виктора Чорбя и Раду Василе. В 1999 году возглавил СДП.

В 2000 году он был избран в Сената Румынии, представляя Бухарест (переизбран в 2004 году, представляя уезд Бихор); входил в Комитет по внешней политике. В 2003–2004 годах Атанасиу также работал министром образования в кабинете Адриана Нэстасе.

Атанасиу женат, имеет двух детей.

Ссылки 
 Биография на сайте Сената Румынии 
 Биография на сайте Палаты депутатов Румынии

Внешние источники 
 Профиль на сайте Европарламента 
 Официальное фото на сайте Европарламента 

Министры образования Румынии
Премьер-министры, вступившие в должность в 1999 году
Правители Европы XX века
Депутаты Европарламента от Румынии
Члены Палаты депутатов Румынии (1992—1996)
Сенаторы Румынии (2000—2004)
Сенаторы Румынии (2004—2008)
Сенаторы Румынии от Бухареста
Сенаторы Румынии от жудеца Бихор